Bells Are Ringing – ścieżka dźwiękowa Judy Holliday i Deana Martina wydana w 1960 roku przez wytwórnię Capitol Records. Pochodzi z filmu o tej samej nazwie.

Utwory

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1960
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1960
Albumy Capitol Records
Albumy Deana Martina